Джошуа Муравчик (; род. 17 сентября 1947, Нью-Йорк) — американский политолог.

Степень бакалавра получил в Сити-колледже, степень PhD в международных отношениях из Джорджтаунского университета.

В 1968—1973 годах национальный глава Социалистической молодёжной лиги.

С 1992 года преподавал в Институте мировой политики.

В настоящее время сотрудник Американского института предпринимательства и Школы углублённых международных исследований Университета Джонса Хопкинса.

Член редколлегий «World Affairs» и «Journal of Democracy».

Примечания

Ссылки 
 , 

Доктора философии
Члены Республиканской партии США
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка